Жан-Батист Даво (; 19 июля 1742, кантон Ла-Кот-Сен-Андре, департамент Изер, Овернь — Рона — Альпы Франция — 2 февраля 1822, Париж) — французский композитор и скрипач.

Биография 
С 1767 года служил на различных государственных постах.

Автор двух комических опер (1785). Наиболее известен своей инструментальной музыкой, особенно, 13-ю симфоническими концертами (1772—1800). Создал также 25 струнных квартетов, других камерных произведений, симфоний, скрипичных концертов, арий и др. Музыкальные композиции написаны в простом стиле, в соответствии со вкусами того времени.

Жану-Батисту Даво приписывают изобретение в 1784 году бреге-хронометра — прибора для точного ориентира темпа при исполнении музыкального произведения, задолго до изобретения метронома И. Мельцеля.

Избранные музыкальные сочинения 
 Concertante Symphonies, Op.5
 Concertante Symphonies, Op.7
 Concertante Symphonies, Op.8
 Concertante Symphonies, Op.11
 Concertante Symphonies, Op.12
 Concertante Symphonies, Op.13
 Concertante Symphony, Op.16
 Ouverture et Entr’actes de Théodore
 String Quartets 'd’airs connus', Op.10
 String Quartets, Op.6
 String Quartets, Op.9 P
 String Quartets, Op.14
 String Quartets, Op.17

Ссылки 
 Работы Ж.-Б. Даво в Каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Davaux, Jean-Baptiste

Композиторы по алфавиту
Композиторы классической эпохи
Оперные композиторы
Скрипачи по алфавиту
Скрипачи XVIII века
Скрипачи XIX века
Скрипачи Франции